Парламентские выборы на Кюрасао прошли 19 марта 2021 года для избрания 21 члена парламента.

Избирательная система 
21 член парламента Кюрасао избирается пропорциональным представительством. Партии, получившие хотя бы одно место на предыдущих выборах 2017 года, были допущены к участию автоматически. Для прочих партий были проведены первичные выборы (праймериз), чтобы определить, какие непарламентские партии могут участвовать в выборах. Для участия в предварительных выборах эти партии должны были получить 1 % голосов, поданных на предыдущих всеобщих выборах.

Результаты

Примечания 

Кюрасао
Выборы на Кюрасао
2021 год на Кюрасао